Octaviano puede referirse a:
 César Augusto (Cayo Julio César Octaviano), emperador romano.
 El Papa Juan XII, de nombre Octaviano.
 Octaviano de Médici (1484-1546), cabeza de la rama familiar de los Médici Príncipes de Ottaviano.
 Octaviano de la Mora (1841-1921), fotógrafo mexicano.
 Octaviano Longoria (1905-1986), empresario mexicano.
 Octaviano Meraz (1852-1928), militar mexicano.
 Octaviano Navarro, (1826–1884), militar y político argentino , gobernador federal de la provincia de Catamarca.
 Octaviano Obregón (1782-1815), militar, minero y abogado novohispano.
 Octaviano Valdés (1901-1991), sacerdote y académico mexicano.
 Octaviano Vera (1878-1927), político argentino.